

Persone 
 John Sillett –  allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore
 Peter Sillett –  calciatore inglese, di ruolo difensore